Ingrid – nome proprio di persona femminile
In-Grid – cantante italiana
1026 Ingrid – asteroide della fascia principale
Ingrid - Die Geschichte eines Fotomodells – film del 1955 diretto da Géza von Radványi